«Прогресс» — команда по хоккею с шайбой из города Глазов.

Выступал в первенствах РСФСР (1955—1965, 1974), с 1966 года участвует в играх чемпионата СССР (II лига, класс «А») и первенствах России. С 2014 году клуб выступает во втором дивизионе МХЛ в качестве фарм-клуба команды «Ижсталь» (из ВХЛ), при этом команда была перевезена в Ижевск. В 2016 году клуб вернулся в Глазов и выступает в Первенстве Молодёжной хоккейной лиги, фактически оставаясь фарм-клубом «Ижстали».

История 
В 1954 году состоялось рождение первой в Удмуртии хоккейной команды — глазовского «Прогресса» (1954—1956 «Трактор», 1957—1961 «Торпедо», С 28 января 1961 года «Прогресс»). 26 декабря 1954 года в матче на Кубок РСФСР глазовские хоккеисты встречались с командой ДСО «Труд» «Химик» Кирово-Чепецк и добились победы. В январе 1955 года вторую игру на Кубок в Свердловске команда проиграла 3:5.

В первенствах РСФСР «Прогресс» выступал с 1955 по 1965 и в 1974 году. Бронзовый призёр 1965 года. Провел 272 игры (168 побед, 25 ничьих, 79 поражений, разница забитых и пропущенных шайб 1218—815). С 1966 года «Прогресс» участвует в играх Чемпионата СССР (II лига, класс «А») и первенствах России.

Статистика 
За 53 сезона (1955—2008 годы) команда провела 2600 матчей (1173 победы, 232 ничьи, 1195 поражений), разница забитых и пропущенных шайб — 9048-9373. 
Самая крупная победа над командой «Маяк» (Куйбышев) 14:0. 
Самое крупное поражение от команды СКА МВО (Калинин) 2:14. 
Лучший бомбардир команды в сезоне — Михаил Гусаров — 40 шайб (1986)  Наибольшее количество матчей провел за клуб Виталий Чуев — 1226. Он же рекордсмен «Прогресса» по заброшенным шайбам — 467.

Домашняя арена 
Ледовый дворец спорта «Глазов Арена» имени С. Н. Архангельского, вместимость 2895 зрителей.

Достижения 
 Обладатель Кубка РСФСР: 1987.
  Бронзовый призёр чемпионата РСФСР: 1965
 Победитель турнира на призы Госкомспорта РСФСР (3): 1978, 1979, 1986
В Чемпионатах Удмуртии «Прогресс» побеждал 9 раз, из них четыре сезона подряд (1986—1989).  
Победитель Первенства России по хоккею среди команд I лиги (зона «Поволжье») в сезоне 2008/09. 
Победитель Первенства России по хоккею с шайбой среди клубных команд регионов (регион «Поволжье») в сезоне 2010/11.

Воспитанники 
Воспитанники глазовского хоккея выступали за команды высшей лиги:
Заслуженный мастер спорта, чемпион мира 1993 года К. Астраханцев. Мастер спорта СССР международного класса С. Горбушин. Мастер спорта С. Лубнин. Мастер спорта С. Кутявин;

Главные тренеры 
 Чахуров Х. М. (1955—1957)
 Васильев М. А. (1957—1958)
 Гримм К. С. (1958—1968)
 Галкин В. К. (1968—1969)
 Новокрещенов А. Н. (1969—1972)
 Косолапов В. Г. (1974—1975)
 Мастер спорта Юдин Г. Г. (1975—1979)
 Кошкин В. Б. (1979—1981)
 Терещенко В. Н. (1981—1986)
 Кузнецов В. Б. (1986—1989)
 Андреев В. В. (1989)
 Чертов А. А. (1989—1990)
 Савельев Г. Г. (1990—1997)
 Трефилов Н. В. (1997—2004)
 Гусаров М. А. (2004—2006)
 Гришин И. Ю. (2007—2008)
 Глебов И. А. (2008—2009)
 Кутявин С. В. (2010—2012)
 Мнихович А. В. (2012)
 Душкин С. В. (2012—2014)
 Кутявин С. В. (2014—2020)
 Кузнецов М.С.( 2020-н.в)

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Удмуртии
Спорт в Глазове
Появились в 1954 году в России
1950-е годы в Удмуртии